Порт Ројал има више значења:
 Порт Ројал (Јамајка)
 Порт Ројал (Нова Шкотска)
 Порт Ројал (Вирџинија)
 Порт Ројал (Јужна Каролина)
 Порт Ројал (Пенсилванија)